Wustmann ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Wustmann (1907–1994), deutscher Volkskundler und Reiseschriftsteller
 Gerrit Wustmann (* 1982), deutscher Publizist und Lyriker
 Gustav Wustmann (1844–1910), deutscher Lehrer, Bibliothekar, Archivar und Sprachpfleger
 Markus Wustmann (* 1975), deutscher Fotograf und Filmemacher
 Otto Wustmann (1896–1971), deutscher Chirurg, Hochschullehrer und Sanitätsoffizier
 Rudolf Wustmann (1872–1916), deutscher Musikforscher